Trias (von altgriechisch  „Dreiheit, Dreizahl“) steht für:

 Trias (Geologie), Trias-Zeit, dreiteiliger Abschnitt der Erdgeschichte während des Mesozoikums
 Trias (Orchideen), Pflanzengattung mit dreieckiger Blüte
 Trias (Religion), Triade, Götterdreiheit in der Religion
 Trias, in der Philosophie das Zusammenwirken dreier Konzepte als Ganzes, siehe Triade (Philosophie)
 Trias (Bootsklasse), Segelboote für drei Besatzungsmitglieder
 Trias-Lösung, politisches Konzept im 19. Jahrhundert: neben Österreich und Preußen ein Drittes Deutschland
 Trias Verlag, Teil von MVS Medizinverlage Stuttgart
 General Trias, Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Trias (Berlin), dreigliedriger Gebäudekomplex in Berlin
 Trias-Hochhaus, Bauwerk in Leipzig

medizinisch:
 Charcot-Trias (Neurologie)
 Charcot-Trias (Innere Medizin)
 Hakim-Trias, Hirndrucksteigerung
 Hutchinson-Trias, Syphilis
 Marburg-Trias, Multiple Sklerose
 Merseburger Trias, siehe Morbus Basedow #Geschichte
 Saint-Trias, Hiatushernie, Cholelithiasis und Dickdarmdivertikulose
 Virchow-Trias, Thrombose
 Naheinstellungstrias, Reflexkreis innerhalb der Augenheilkunde bzw. Neuroophthalmologie

Trias oder Trías ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Rovira i Trias (1816–1889), spanischer Architekt des katalanischen Modernismus
 Eugenio Trías (1942–2013), spanischer Philosoph
 Fernanda Trías (* 1976), uruguayische Schriftstellerin
 Xavier Trias (* 1946), spanischer Politiker, Bürgermeister von Barcelona

Siehe auch:

 Triassic-Nunatak (Antarktika)
 Triage (Priorisierung medizinischer Hilfeleistung)
 Triade (Begriffsklärung)
 Agia Triada (Begriffsklärung)
 Troika (Begriffsklärung)
 Dreifaltigkeit (Begriffsklärung)
 Dreier (Begriffsklärung)